Ксе́ния Соло (; род. , Рига, Латвийская ССР) — канадская актриса.

Биография 
Ксения Соло родилась 8 октября 1987 года в Латвии в артистической семье, её мать — бывшая танцовщица балета. Ксения имеет русские корни. Когда ей было пять лет, её семья вместе с ней переехала в г. Торонто в Канаде, где она и выросла.

С раннего детства занималась балетом, но, получив в 14 лет серьёзную травму спины, вынуждена была оставить карьеру балерины.

Дебютировала в кино в 2000 году. Наиболее известна по ролям в фильме «Чёрный лебедь», телесериалах «Зов крови» и «Поворот: Шпионы Вашингтона».

Личная жизнь 
Не замужем. На сегодняшний день живёт в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Джемини»
Актрисы телевидения Канады